Gai Asini Pol·lió, destacat poeta, orador i historiador del temps d'August
 Gai Asini Pol·lió (cònsol), cònsol l'any 23 
 Asini Pol·lió Verrugós, cònsol l'any 81
 Asini Pol·lió (orador), sofista romà però nadiu de Tral·les a l'Àsia Menor.